Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1975 го́да () — 31-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Дополнительный турнир за 2-4 места 

 Матчи были проведены в Елгаве:
 24 октября. «Химик» − «Электрон» − 4:0 (1:0).
 26 октября. «Лиелупе» − «Химик» − 2:0 (0:0).
 28 октября. «Электрон» − «Лиелупе» − 1:1 (0:1).

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1975
Спорт в Латвии в 1975 году
Футбол в СССР в 1975 году